Фудбалска репрезентација Малте је фудбалски тим који представља Малту на међународним такмичењима и под контролом је Фудбалског савеза Малте. Никада се није квалификовала на завршни турнир Светског првенства или Европског првенства и од 12. октобра 2006. има само четири победе у такмичарским мечевима. Прве две победе су биле 2:0 против Грчке и 2:1 против Исланда у квалификацијама за Европско првенство 1975. и 1982. године, а трећа је била 1:0 против Естоније 1993. у квалификацијама за Светско првенство. 11. октобра 2006. Малта је стигла до четврте такмичарске победе, савладавши са 2:1 Мађарску у квалификацијама за Европско првенство, са два гола Андреа Шембриа.

Још неки од важнијих резултата су били ремији од 1:1 против Хрватске и Бугарске 2005. године и 2:2 против Турске 8. септембра 2007. Знаци напретка су виђени 26. марта 2008. када је Малта на домаћем терену савладала Лихтенштајн са чак 7:1, а чак пет голова за Малту је постигао Мајкл Мифсуд.

Успеси

Светска првенства

Европска првенства

Лига нација

Играчи са 30 и више наступа

Играчи са највише наступа 
{|class="wikitable" style="font-size:90%"
!style="background: #DD0000;" align=center|Бр.
!style="background: #DD0000;" width=50%|Играч
!style="background: #DD0000;" width=center|Каријера
!style="background: #DD0000;" width=center|Утакм.
!style="background: #DD0000;" align=center|Голова
|-
|align=center|1
|Дејвид Каработ
|align=center|1987 - 2005
|align=center|121
|align=center|12
|-
|align=center|2
|Жилберт Агиус
|align=center|1993 - тренутно
|align=center|116
|align=center|8
|-
|align=center|3
|Кармел Бусутил
|align=center|1982 - 2001
|align=center|111
|align=center|23
|-
|align=center|4
|Џо Бринкат
|align=center|1988 - 2004
|align=center|103
|align=center|5
|-
|align=center|5
|Џон Бутигиег
|align=center|1984 - 2000
|align=center|95
|align=center|1
|-
|align=center|6
|Силвио Вела
|align=center|1988 - 2000
|align=center|90
|align=center|1
|-
|align=center|7
|Брајна Саид
|align=center|1996 - тренутно
|align=center|85
|align=center|5
|-
|align=center|8
|Мајкл Деђорђио
|align=center|1981 - 1992
|align=center|74
|align=center|4
|-
|align=center|9
|Хуберт Суда
|align=center|1988 - 2003
|align=center|70
|align=center|8
|-
|align=center|10
|Џефри Четкути
|align=center|1994 - 2005
|align=center|69
|align=center|0
|-

Играчи са највише голова 
{|class="wikitable" style="font-size:90%"
!style="background: #DD0000;" align=center|Бр.
!style="background: #DD0000;" width=50%|Играч
!style="background: #DD0000;" width=center|Каријера
!style="background: #DD0000;" width=center|Голова
!style="background: #DD0000;" align=center|Утакм.
|-
|align=center|1
|Кармел Бусутил
|align=center|1982 - 2001
|align=center|23
|align=center|111
|-
|align=center|2
|Мајкл Мифсуд
|align=center|2000 - тренутно
|align=center|20
|align=center|66
|-
|align=center|3
|Дејвид Каработ
|align=center|1987 - 2005
|align=center|12
|align=center|121
|-
|align=center|4
|Жилберт Агиус
|align=center|1993 - тренутно
|align=center|8
|align=center|116
|-
|align=center|=
|Хуберт Суда
|align=center|1988 - 2003
|align=center|8
|align=center|70
|-
|align=center|6
|Кристијан Лаферла
|align=center|1986 - 1998
|align=center|6
|align=center|65
|-
|align=center|=
|Рејмонд Хуереб
|align=center|1971 - 1985
|align=center|6
|align=center|43
|-
|align=center|8
|Џо Бринкат
|align=center|1988 - 2004
|align=center|5
|align=center|103
|-
|align=center|=
|Џорџ Малиа
|align=center|1999 - тренутно
|align=center|5
|align=center|64
|-
|align=center|=
|Брајан Саид
|align=center|1996 - тренутно
|align=center|5
|align=center|85
|-

Селектори

10 најбољих селектора 
Од 25. јуна 2008.

ФИФА ранг

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Малте званичан сајт
 RSSSF архива резултата 1957-

Малта
Фудбал на Малти
Репрезентације Малте